Maharajganj oder Mahrajganj (Hindi:  , [] „Maharaja-Markt“) ist der Name mehrerer Orte in Nordindien:

 Maharajganj, Ort im Distrikt Maharajganj des Bundesstaats Uttar Pradesh, siehe Maharajganj (Uttar Pradesh)
 danach der Distrikt Maharajganj des Bundesstaats Uttar Pradesh, siehe Maharajganj (Distrikt)
 Maharajganj, Ort im Distrikt Siwan des Bundesstaates Bihar, siehe Maharajganj (Bihar)
 Maharajganj, Ort im Distrikt Azamgarh des Bundesstaats Uttar Pradesh, siehe Maharajganj (Azamgarh)
 Maharajganj, Ort im Distrikt Raebareli des Bundesstaats Uttar Pradesh, siehe Maharajganj (Raebareli)